Macrocypraea är ett släkte av snäckor. Macrocypraea ingår i familjen Cypraeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Macrocypraea